Станулево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Станулево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Станулево — деревня в Ушачском районе Витебской области.